Valerij Viktorovič Kamenski (), ruski hokejist, * 18. april 1966, Voskresensk, Rusija.

Kamenski je veljal za enega najboljših hokejskih napadalcev svojega časa, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala.

Kariero je začel pri domačem ruskem klubu Himik Voskresensk, se preselil v klub CSKA Moskva, nato pa v ligi NHL igral za Colorado Avalanche, kjer je leta 1996 osvojil Stanleyev pokal, New York Rangers, Dallas Stars in New Jersey Devils, kariero pa končal ponovno pri Himik Voskresensk leta 2005. Za Sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik zlate medalje, in petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik treh zlatih ter po ene srebrne in bronaste medalje, za Rusko reprezentanco pa je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, in dveh Svetovnih prvenstvih.

Leta 1988 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih, leta 2016 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 20
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 84
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 45
| 9
| 3
| 12
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 15
| 9
| 24
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 7
| 6
| 13
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 9
| 2
| 0
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 37
| 13
| 8
| 21
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 5
| 3
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 9
| 6
| 1
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 51
| 26
| 20
| 46
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 4
| 2
| 6
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 40
| 18
| 10
| 28
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 4
| 4
| 8
| +11
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 45
| 19
| 18
| 37
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 7
| 2
| 9
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 46
| 20
| 26
| 46
|
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 6
| 5
| 11
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 91/92
|
| 23
| 7
| 14
| 21
| -1
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 92/93
|
| 32
| 15
| 22
| 37
| +13
| 14
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 6
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 93/94
|
| 76
| 28
| 37
| 65
| +12
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 5
| 5
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 94/95
|
| 12
| 13
| 6
| 19
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 94/95
|
| 40
| 10
| 20
| 30
| +3
| 22
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 95/96
|
| 81
| 38
| 47
| 85
| +14
| 85
|
| 22
| 10
| 12
| 22
| +11
| 28
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 96/97
|
| 68
| 28
| 38
| 66
| +5
| 38
|
| 17
| 8
| 14
| 22
| -1
| 16
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 97/98
|
| 75
| 26
| 40
| 66
| -2
| 60
|
| 7
| 2
| 3
| 5
| +1
| 18
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 98/99
|
| 65
| 14
| 30
| 44
| +1
| 28
|
| 10
| 4
| 5
| 9
| +5
| 4
|-
| New York Rangers
| NHL
| 99/00
|
| 58
| 13
| 19
| 32
| -13
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 00/01
|
| 65
| 14
| 20
| 34
| -18
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 01/02
|
| 24
| 3
| 6
| 9
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 01/02
|
| 30
| 4
| 8
| 12
| -2
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 23
| 5
| 9
| 14
| +4
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 57
| 17
| 19
| 36
| +3
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1161
| bgcolor="#7FFF00" |407
| bgcolor="#7FFF00" |466
| bgcolor="#7FFF00" |873
| bgcolor="#7FFF00" |+39
| bgcolor="#7FFF00" |825
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |66
| bgcolor="#7FFF00" |25
| bgcolor="#7FFF00" |35
| bgcolor="#7FFF00" |60
| bgcolor="#7FFF00" |+15
| bgcolor="#7FFF00" |72
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti New Jersey Devils
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih